William Somerset peut se référer à :

 William Somerset (v. 1526-1589),  comte de Worcester, chevalier de la Jarretière.
 William Somerset Maugham, romancier britannique né en 1874 à Paris.